Мілтон () — ім'я, прізвище і топонім.

Прізвище 

 Джон Мілтон (), (1608—1674) — англійський поет, прозаїк та політичний діяч, відомий насамперед епічною поемою «Втрачений рай».

Ім'я 

 Мілтон Еріксон (; 1901—1980) — доктор медицини, американський психіатр та психотерапевт, спеціаліст в області медичного гіпнозу.
 Мілтон Оботе (; 1924—2005) — уґандійський політик, діяч визвольного руху.
 Мілтон Ректор (; 1914—1994) — американський блюзовий басист.
 Мілтон Фрідман (; 1912—2006) — американський економіст, відомий своїми роботами з макроекономіки, мікроекономіки, економічної історії, статистики, та своєю позицією захисту вільного капіталізму.

Топоніми

Мілтон — містечко в провінції Онтаріо

Мілтон — місто, штат Делавер
 Мілтон — місто, штат Флорида
 Мілтон — місто, штат Джорджія
 Мілтон — місто, штат Індіана
 Мілтон — місто, штат Айова
 Мілтон — місто, штат Кентуккі
 Мілтон — місто, штат Массачусетс
 Мілтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Мілтон — місто, штат Нью-Йорк
 Мілтон — місто, штат Північна Кароліна
 Мілтон — місто, штат Північна Дакота
 Мілтон — місто, штат Пенсільванія
 Мілтон — місто, штат Вермонт
 Мілтон — місто, штат Вашингтон
 Мілтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Мілтон — місто в окрузі Баффало, штат Вісконсин
 Мілтон — місто, штат Вісконсин
 Мілтон — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Мілтон — селище, штат Іллінойс
 Мілтон — переписна місцевість, штат Канзас
 Мілтон — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Мілтон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Мілтон — переписна місцевість в окрузі Саратога, штат Нью-Йорк
 Мілтон — переписна місцевість в окрузі Ольстер, штат Нью-Йорк
 Мілтон — переписна місцевість, штат Вермонт

Мілтон () — одна із вершин (3000 м), хребта Сентінел гірської системи Елсворт, Антарктида.

Інше 
 4332 Мілтон (4332 Milton) — астероїд головного поясу, відкритий 5 вересня 1983 року.